Карви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Карвиль (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Карвиль-ля-Фоллетьер — в департаменте Приморская Сена.
 Карвиль-По-де-Фер — в департаменте Приморская Сена.